

Geografia
 Massimino – comune in provincia di Savona
 Abbazia di San Massimino – abbazia imperiale a Treviri in Germania

Onomastica
 Massimino – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
Nome
 Massimino d'Aix – santo, primo vescovo di Aix, vissuto nel I secolo
 Massimino il Trace – imperatore romano dal 235 al 238
 Massiminio (latino Maximinus 275/276), parente dell'imperatore romano Marco Claudio Tacito, che lo nominò governatore della Siria; fu assassinato dai locali a causa della sua durezza
 Massimino Daia – imperatore romano dal 305 al 313
 Massimino di Treviri – santo, vescovo di Treviri, vissuto nel IV secolo
 Massimino dei Goti – vescovo del V secolo
 Massimino di Micy – santo, abate di Micy, vissuto nel V-VI secolo
 Massimino – funzionario dell'Impero romano nel IV secolo;
 Massimino – funzionario dell'Impero romano d'oriente del VI secolo

Cognome
 Alberto Massimino – ingegnere italiano attivo nel campo automobilistico
 Angelo Massimino – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Michael Massimino – astronauta e ingegnere statunitense di origini italiane

Pseudonimo
 Massimino – pseudonimo del cantautore e terrorista Massimo Morsello
 Massimino - soprannome del fantino Massimo Tamberi
 Massimino II - soprannome del fantino Massimo Coghe

Altro
Massimino -famiglia italiana di imprenditori e dirigenti sportivi

Note